Kameliadamen kan henvise til:

 Kameliadamen, en roman fra 1848 skrevet af Alexandre Dumas den yngre
 Kameliadamen (skuespil), et skuespil af Alexandre Dumas den yngre baseret på romanen

Filmatiseringer af romanen 
 Kameliadamen (film fra 1907), en dansk stumfilm baseret på romanen
 Kameliadamen (film fra 1912), (originaltitel La dame aux camélias) en fransk stumfilm baseret på romanen
 Kameliadamen (film fra 1915), (originaltitel La signora delle camelia) en italiensk stumfilm baseret på romanen
 En moderne kameliadame (originaltitel Arme Violetta), en tysk film fra 1920
 Kameliadamen (film fra 1921), (originaltitel Camille), en amerikansk film baseret på romanen med bl.a. Rudolf Valentino
 Kameliadamen (film fra 1925), (originaltitel Damen med kameliorna), en danske-svensk film baseret på romanen
 Kameliadamen (film fra 1936), (originaltitel Camille), en amerikansk film baseret på romanen med bl.a. Greta Garbo
 Kameliadamen (film fra 1947), (originaltitel La signora delle camelie) en italiensk film baseret på romanen
 Kameliadamen - født til sex, (originaltitel Camille 2000), en italiensk film løseligt baseret på romanen
 Kameliadamen (film fra 1987), (originaltitel Die Kameliendame) en tysk film baseret på romanen

Se også 
 Kamelia, en plante
 La Traviata, en opera af Verdi baseret på romanens handling
 Camille, den amerikanske titel på romanen